Alte Garnisonkirche steht für:

 Alte Garnisonkirche, anderer Name für die Garnisonkirche (Berlin)
 Alte Garnisonkirche (Hannover)